Hautschenmühle ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Hautschenmühle (Adelshofen), Einöde in Adelshofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hautschenmühle (Mainbernheim), ehemalige Mühle in Mainbernheim, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Walkmühle (Mainbernheim)